

Chiny 
Trener:  Wang BaoquanAsystent:  Yu Juemin

Holandia 
Trener:  Avital SelingerAsystent:  Kristian van Der Vel

Japonia 
Trener:  Masayoshi ManabeAsystent:  Kiyoshi Abo

Polska 
Trener:  Jerzy MatlakAsystent:  Piotr Makowski

Volley Master Montreux